Новик:

 Новик или новак — новобранец, новенький, встречается, в частности, в царских грамотах XVII в.

Топоним 
 Новик — гора на острове Сахалин.
 Новик — остров архипелага Северная Земля.
 Новик — остров в Выборгском заливе.
 Новик — бухта в акватории Японского моря, у берегов Русского острова.
 Новик — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Новик — деревня в Корткеросском районе Коми.



Другое 
 Новик — 11-пушечный корвет, служивший в Российском флоте.
 Новик — бронепалубный лёгкий крейсер 2 ранга в Российском флоте.
 Новик — эскадренный миноносец Российского флота c 1913, с 1922 года переименован в «Яков Свердлов».
 Новик — тип эскадренных миноносцев флота России и СССР 1912 - 1935 годов постройки.

См. также

Примечания